Willinakaqe  —  род травоядных орнитоподовых динозавров семейства гадрозавров из верхнего мела Южной Америки. Типовой и единственный вид Willinakaqe salitralensis описан палеонтологом Juarez Valieri и его коллегами в 2010 году. Родовое имя образовано из комбинации слов языка мапуче «willi», что означает «юг», «ina», что значит «подражатель», «имитатор» и «kaqe», означающее «утка». Видовое имя «salitralensis» указывает на местонахождение останков — Salitral Moreno. В настоящее время Willinakaqe признан nomen vanum, т.е. пустым таксоном.

История исследования 
Голотип MPCA-Pv SM 8 (правая предчелюстная кость), а также паратипы и большинство дополнительного материала были найдены в геологической формации Allen близ Salitral Moreno, на территории нынешней провинции Рио-Негро, Аргентина. Эти останки были извлечены в одиночном скоплении костей вместе с останками зауроподов и анкилозавров. Останки гадрозавра — самые богатые в скоплении и представляют из себя части скелетов нескольких особей от 1 м до 9 м длиной на различных этапах онтогенеза. У крупного образца MPCA-Pv SM 2 дуги спинных позвонков полностью срослись с их телами, что указывает на взрослую особь. Большинство из сохранившихся черепных, осевых и периферических костей представлены множественными элементами, включая частично сочленённые и плотно соединённые части. Поскольку все из них соответствуют одному морфотипу, то подтверждается точка зрения, что останки принадлежат одному таксону. Другая часть дополнительного материала была обнаружена в местности Islas Malvinas, юго-запад провинции Ла-Пампа. Этот образец MPHN-Pv 01 рассматривается, как принадлежащий Willinakaqe по похожим морфологическим особенностям, имеющим диагностическую важность. Оба местонахождения, Salitral Moreno и Islas Malvinas соответствуют нижнему слою формации Allen, датированному концом кампана — началом маастрихта (около 75 миллионов лет назад).

В 2012 году Родольфо Кориа и коллеги отнесли экземпляр MPHN-Pv 01 к новому роду и виду Lapampasaurus cholinoi. В 2014 году Родольфо Кориа отметил, что относить материал, найденный изолированно друг от друга, в разных местонахождениях, порой разделённых многими километрами, к одному таксону довольно спорно. Только экземпляр MPCA-SM-2 из Salitral Moreno является сочленённым и почти полным. Кроме того, среди материала было выявлено два разных морфотипа плечевых костей. Кориа резюмирует, что предполагаемые аутапоморфии, имеющиеся у голотипа Willinakaqe — предчелюстной кости, — могут быть достаточными для подтверждения валидности этого рода, в то время, как весь остальной материал, вероятно, принадлежит, по-крайней мере, к двум различным таксонам. В 2016 году Пенелопа Крузадо-Кабальеро и Родольфо Кориа пересмотрели весь доступный материал Willinakaqe. Было подтверждено, что экземпляры, относимые к Willinakaqe, принадлежат особям, находившимся на разных стадиях онтогенетического развития, и включают два различных морфотипа. Голотип Willinakaqe слишком неполон и был подвержен большому износу, чтобы служить надёжным диагностическим материалом. Также из-за незрелости особи, к которой относится голотип, могла быть ошибочная идентификация особенностей, которые с возрастом могут меняться. Кроме того, у разных экземпляров обнаружены множественные различия между зубными, плечевыми и пястными костями. Все признаки, составляющие диагноз Willinakaqe, признаны недействительными, а сам таксон признан nomen vanum. В 2017 году Пенелопа Крузадо-Кабальеро и Хайме Пауэлл на основе экземпляра MPCA-Pv SM2 описали новый род и вид Bonapartesaurus rionegrensis.

Описание 
Willinakaqe диагностируется по следующим комбинациям признаков: предчелюстная кость с длинной и выпуклой ростролатеральной поверхностью от ростральной до носовой ямки (аутапоморфия); неглубокая носовая ямка с предчелюстным отверстием; каудодорсальный и каудолатеральный отростки предчелюстной кости широко расходятся, предчелюстные зубчики плохо развиты; спинные позвонки с неглубокими ямками на латеральной поверхности дуг позвонков, в основании поперечных отростков (аутапоморфия); восемь крестцовых позвонков у взрослых особей, первый с вентральным килем; высокие, более чем в три раза выше тел позвонков, остистые отростки у крестцовых и ближайших к ним хвостовых позвонках; остистые отростки хвостовых позвонков постепенно расширяются в дистальном направлении; прямая дорсальная граница проксимального отдела лопатки; дистальная часть отростка подвздошной кости, расположенного позади вертлужной впадины, отклонена вентрально (аутапоморфия); бедренная кость с открытой межмыщелковой канавкой на краниальной части кости.

Филогения 
В результате кладистического анализа Willinakaqe (в исследовании значился под именем Salitral Moreno OTU) был отнесен в семейство Saurolophidae из группы Hadrosauroidea. В 2010 году палеонтолог Прието-Маркес подтвердил, что только два гадрозаврида на тот период были известны из Южной Америки: Willinakaqe и Secernosaurus, являющиеся таксонами клады Saurolophinae. Willinakaqe является сестринским таксоном сецернозавра на основе 5 характерных особенностей. Некоторые признаки указывают на продвинутое положение Willinakaqe и сецернозавра по отношению к телматозавру и более базальным таксонам. Точно так же, у Willinakaqe и сецернозавра присутствует несколько признаков, которые могут считаться плезиоморфными по отношению к Saurolophidae (по Прието-Маркесу).

В 2013 году Прието-Маркес сделал пересмотр трибы Kritosaurini, определив в неё кладу сецернозавр-Willinakaqe, гадрозаврида из Big Bend, критозавра и грипозавра:

Примечания 

Kritosaurini
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2011 году